Die Kraftwerke in Indien werden sowohl auf einer Karte als auch in Tabellen (mit Kennzahlen) dargestellt. Die Liste ist nicht vollständig.

Installierte Leistung und Jahreserzeugung 
Laut CIA verfügte Indien im Jahr 2020 über eine (geschätzte) installierte Leistung von 432,768 GW; der Stromverbrauch lag bei 1229 Mrd. kWh. Der Elektrifizierungsgrad lag 2019 bei 99 % (99 % in den Städten und 99 % in ländlichen Gebieten). Indien war 2019 ein Nettoexporteur von Elektrizität; es exportierte 9,491 Mrd. kWh und importierte 5,794 Mrd. kWh.

Karte

Kernkraftwerke 

Mit Stand September 2022 werden in Indien an 7 Standorten 22 Reaktorblöcke mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 6795 MW betrieben; 8 weitere Blöcke an 4 Standorten mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 6028 MW sind im Bau. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1969 in Betrieb.

In Indien wurden 2011 in Kernkraftwerken insgesamt 24,3 Mrd. kWh (Netto) erzeugt; damit hatte die Kernenergie einen Anteil von 4 Prozent an der Gesamtstromerzeugung. Laut CIA hatten Kernkraftwerke 2020 einen Anteil von 2,8 % an der gesamten installierten Leistung. Im Jahr 2021 wurden 43,918 Mrd. kWh erzeugt; damit betrug ihr Anteil 3,2 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Solarkraftwerke 
Laut CIA hatten Solarkraftwerke 2020 einen Anteil von 4,2 % an der gesamten installierten Leistung.

Wärmekraftwerke 
Laut CIA hatten mit fossilen Brennstoffen betriebene Kraftwerke 2020 einen Anteil von 75,5 % an der gesamten installierten Leistung.

Wasserkraftwerke 

Laut CIA hatten Wasserkraftwerke 2020 einen Anteil von 10,7 % an der gesamten installierten Leistung. In der Tabelle sind die Wasserkraftwerke aufgeführt, die eine installierte Leistung von mehr als 1000 MW haben.

Windparks 
Laut CIA hatten Windkraftanlagen 2020 einen Anteil von 4,6 % an der gesamten installierten Leistung. Ende 2021 waren in Indien Windkraftanlagen (WKA) mit einer installierten Leistung von 40 GW in Betrieb.

Onshore

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Indien
Kraftwerke Indien